Un marqueur biologique est un synonyme occasionnel de la biosignature, un terme utilisé en astrobiologie pour indiquer « un phénomène mesurable indiquant la présence de vie ».

 En médecine, les marqueurs biologiques ou biomarqueurs sont des indicateurs d'un état pathologique particulier. Jadis, les marqueurs biologiques étaient des indicateurs physiologiques primaires comme la pression sanguine ou le rythme cardiaque. De nos jours, ce terme a évolué pour devenir le synonyme de marqueur biologique moléculaire, comme un antigène spécifique de la prostate élevé en tant que marqueur biologique moléculaire du cancer de la prostate.

Article connexe 
 Biomarqueur

À ne pas confondre 
 Marqueur génétique
 Gène marqueur
 Bioindicateur

Biologie médicale

en:Biomarker